Вирьё ():

 Вирьё — коммуна во Франции, в регионе Рона — Альпы.
 Вирьё, Франсуа-Анри де (1754—1793) — французский военный и политический деятель.
 Вирьё-ле-Гран — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. 
 Вирьё-ле-Гран — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн.
 Вирьё-ле-Пети — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.